

Geografia 
 Xaintrailles – comune francese

Persone 
 Jean Poton de Xaintrailles (1390-1461) – militare francese, maresciallo di Francia 
 Signora de Xaintrailles, (Marie-Henriette Heiniken) – prima donna iniziata alla massoneria in Francia